Condicions de Karush-Kuhn-Tucker, generalització del mètode dels multiplicadors de Lagrange 
 Biografies:
 Alwin Kuhn
 Annette Kuhn, professora emèrita d'estudis de Cinema a la Queen Mary University of London 
 Frank Kühn (Alemanya de l'Est, 1962), ciclista alemany 
 Friedrich Adalbert Maximilian Kuhn (1842–1894), botànic alemany 
 Richard Kuhn (Viena, Imperi austrohongarès, 1900 - Heidelberg, Alemanya, 1967), químic i professor universitari 
 Rodolfo Kuhn (1934, Buenos Aires - 1987, Mèxic), director de cinema, guionista i productor argentí 
 Thomas Kuhn (Cincinnati, Ohio, 1922 - Cambridge, Massachusetts, 1996), epistemòleg estatunidenc